Коммуны () являются вторым административным уровнем деления Норвегии после губерний (фюльке). К концу 2018 года в стране насчитывалось 422 коммун. Столица страны Осло одновременно является губернией и единственной её коммуной.

Коммуны несут ответственность за целый ряд основных задач, таких как начальные школы, детские сады, планирование районов и технических услуг.

Число коммун постепенно, но постоянно сокращается из-за слияния наиболее мелких коммун. В 1930 году коммун было 747, в 1957 году — 744, в 1967—454, в 2018 году — 422 и существуют планы по дальнейшему их сокращению. См. также 

Примерно у 40 % коммун название центра совпадает с названием коммуны, у остальных частично или полностью отличается.

Особенности организации власти 

Основой концепции местного самоуправления остается изданный в 1847 году Акт о местном управлении и его пересмотренная в 1993 году версия. Отличительной чертой является возможность правительства в любой момент вмешаться в работу местных органов власти, так как их полномочия четко не закреплены Конституцией. Это ведет к снижению фактической значимости выборов в местные органы власти, однако федеральное правительство не пользуется своим правом, так как это может привести к возмущениям местного населения, традиционно стремившегося к широкой автономии. Это проявляется и в высокой явке на местные выборы, которая зачастую превышает посещаемость региональных. Ситуация осложняется неравномерным распределением населения по территории страны вкупе с его требованиями равного доступа к школам и больницам. Любая централизация в условиях необходимости использовать разные технологии рассеивания администраций по всей территории страны в соответствии с количеством проживающих становится невозможной и бессмысленной. Поэтому политические программы всех основных партий содержат в себе пункты, стимулирующие развитие местного самоуправления. Это обусловлено и тем, что около ¾ всех депутатов Стортинга начинали свою карьеру с работы в муниципалитетах, что делает органы местного самоуправления важнейшим каналом пополнения национальной элиты и полигоном, на котором политические партии формируют свою будущую политику. Безусловно, реформирование привело к развитию партийных организаций как на уровне фюльке, так и муниципалитетов, а, следовательно, усложнению внутренней структуры партии. Реформа местного самоуправления была проведена постепенно для того, чтобы, во-первых, граждане имели возможность ознакомиться с нововведениями, во-вторых, чтобы не допустить управленческого вакуума, когда возникает ситуация, что старые структуры уже отменены, а новые ещё не созданы, в-третьих, для недопущения создания в обществе в целом и в партийной системе в частности нестабильности. Региональная реформа, белая книга касательно которой была опубликована в 2006 году, предполагала перемещение полномочий с регионального уровня при уменьшении количества регионов на коммунарный. Так как это предполагало некоторое изменение границ, этому вопросу была посвящена белая книга, опубликованная в 2008 году. В 2010 году старые округа были полностью заменены новыми регионами с сохранением старых полномочий первых. Такие вопросы как образование и здравоохранение во многом были опущены ещё на один уровень и частично сделаны независимыми от политической обстановки для повышения эффективности предоставления общественных благ. За все организационные моменты отвечают местные власти, в ведении центральных органов остаются нормирование и надзор, который заключается в отслеживании того, чтобы Конституция не нарушалась, что ограничивает муниципалитеты в свободе принятия политических решений. Обращает на себя внимание и реформа округов, проведенная ещё в начале 1970-х, чьи результаты стали очевидны лишь в начале 21 века. Они получили формально равные права с муниципалитетами при сохранении основных полномочий за последними, однако были введены прямые выборы в окружные советы, что создало ещё одно поле для самореализации политической партии.
Во главе как округов, так и муниципалитетов находятся советы, избираемые всеобщим голосованием раз в 4 года, причем количество избираемых депутатов может варьироваться от 25 и 13 соответственно до 85 в зависимости от проживающего населения. Во главе советов находятся исполнительные комитеты, включающие в себя представителей всех партий, вне зависимости от полученного количества голосов, составляющих совет. Исключениями являются города Осло и Берген, в которых местное самоуправление является партийным. Такая модель выгодна крупным партиям, поэтому они стремятся перенести её на как можно большее число округов, однако это сделает самоуправление менее эффективным за счет того, что интересы части и без того маленького населения не будут учитываться. При населении всего в 1000 человек такое положение чревато общей нестабильностью в регионе.

Особенности выборов 
Выборы в муниципальные органы власти в основном проводятся по мажоритарной системе, причем одновременно как самих депутатов, так и их заместителей. Количество фамилий в списке не должно превышать количество мест в Совете, которые распределяются по простой схеме — тот, кто набрал большее количество голосов, получает место, причем в случае одинаковых результатов победитель определяется жеребьевкой.

Языковая форма 
Коммуны могут выбрать себе одну из двух форм норвежского языка в качестве официальной или считать обе формы равноправными (нейтральная стратегия). В настоящее время 160 коммун выбрали букмол, 114 — нюнорск, а 156 коммун остались нейтральными в выборе формы языка.

Кроме того, в восьми норвежских коммунах дополнительным официальным языком является один из саамских языков. В коммуне Порсангер три официальных языка — норвежский, северносаамский и квенский (диалект финского).

Список коммун

Примечания